José Francisco Gana puede referirse a:

 José Francisco Gana Castro: (1828 - 1864) Fue jefe del ejército en la guerra civil de 1891. 	
 José Francisco Gana López: (1791 - 1864) Hijo de Agustín Gana Darrigrandi y de Dolores López Guerrero.